

Calcio 
 Roosendaalse Sport Club Alliance – società calcistica olandese

Fantasy 
 Alleanza (Alliance) – fazione dell'universo di Warcraft.

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Alliance – città della Contea di Pamlico, Carolina del Nord
 Alliance – città della Contea di Box Butte, Nebraska
 Alliance – città della Contea di Stark, Ohio
 Canada
 Alliance – villaggio della provincia dell'Alberta

Wrestling 
 The Alliance – stable di wrestling

Navi 
 Alliance

Pagine correlate
 USS Alliance

Altri progetti